Второй дивизион Чили 1952 () — первый сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1952
Футбол в Чили